Defensible Barracks ist der Name folgender Bauwerke:
 Defensible Barracks (Gibraltar), Bauwerk in Gibraltar
 Defensible Barracks (Pembroke Dock), Bauwerk im walisischen Pembroke Dock